Судо́рг, Судорґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 55 км на північ від Монпельє, 50 км на північний захід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 284,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Судорг на сайті французького Національного інституту географії
 Судорг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Судорг на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Судорг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Судорг на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар